Holden est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Amanda Holden (1971-), actrice britannique ;
 Amanda Holden (1948-2021), librettiste d'opéra britannique ;
 Arthur Holden (1959-), acteur anglais ;
 Charles Holden (1875-1960), architecte britannique ;
 Craig Holden (1960-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Edward Singleton Holden, astronome américain ;
 Fay Holden (1893-1973), actrice anglaise ;
 Frank Holden (1922-2012), poète français de nationalité britannique ;
 Gina Holden (1975), actrice canadienne ;
 Gloria Holden (1903-1991), actrice britannique ;
 Sir Isaac Holden, 1st Baronet (1807-1897), inventeur et fabricant, connu à la fois pour son travail du peignage de la laine et avec les allumettes ;
 Isaac Holden (1861-1889), fils de Jonathan Holden ;
 James Holden (1979-), DJ et producteur de musique électronique anglais ;
 Jody Holden (1968-), joueur de beach-volley canadien ;
 Jonathan Holden (1828-1906), industriel, bienfaiteur de la Ville de Reims ;
 Jon Robert Holden (1976-), joueur de basket-ball américain, naturalisé russe ;
 
 Laurie Holden (1969-), actrice, productrice et une militante pour les droits humains américaine/canadienne ;
 Richard Holden (1931-2005), avocat et homme politique canadien, père de l'acteur Arthur Holden ;
 Rickey Holden (1926-2017), professeur, écrivain, chercheur et producteur de musique et de danses traditionnelles américain ;
 Ron Holden (1939-1997), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Stephen Holden, écrivain, poète et critique de cinéma et de musique américain ;
 Walter Holden Capps (1934-1997), homme politique américain ;
 William Holden (1862-1932), acteur américain ;
 William Holden, (1918-1981), acteur américain ;
 William H. Holden (1827-1888), médecin et homme politique américain.

Toponymes

Extra-terrestres 
 Holden, cratère lunien.
 Holden, cratère martien.

Canada 
 Holden, village albertain.

États-Unis 
 Holden, communauté de Louisiane.
 Holden, municipalité du Maine.
 Holden, municipalité du Massachusetts.
 Holden, municipalité du Missouri.
 Holden, municipalité de l'Utah.
 Holden, municipalité de la Virginie-Occidentale.
 Township de Holden, township du Minnesota.

Norvège 
 Holden, lac de Lierne.
 Holden, lac de Verran.

Autres 
 Holden, groupe de musique français.
 Holden Caulfield, personnage fictif, héros du roman L'Attrape-Cœurs (The Catcher in the Rye) de J. D. Salinger.
 Chapelle Holden, troisième plus vieux bâtiment de l'université Harvard.
 Holden, constructeur automobile australien filiale du groupe américain General Motors.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais